Mats Rosseli Olsen (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Furuset Ishockey, il débute en senior dans la 1. divisjon avec l'équipe réserve en 2008. Il découvre la GET ligaen la saison suivante. De 2009 à 2012, il porte les couleurs de Vålerenga Ishockey. Il signe ensuite au Frölunda HC dans l'Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il dispute son premier championnat du monde senior en 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || Furuset Ishockey 2 || 1. divisjon || 12|| 1|| 3|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2| 2008-2009 || Furuset Ishockey || GET Ligaen || 44|| 10|| 10|| 20|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Furuset Ishockey 2 || 1. divisjon || 4|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2| 2009-2010 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 38|| 1|| 7|| 8|| 24|| 10|| 3|| 1|| 4|| 27
|-
| Vålerenga Ishockey 2 || 1. divisjon || 1|| 1|| 1|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 32|| 8|| 15|| 23|| 55|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2011-2012 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 35|| 17|| 30|| 47|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Frölunda HC || Elitserien || 11|| 1|| 0|| 1|| 0|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2012-2013|| Frölunda HC || Elitserien || 54|| 3|| 6|| 9|| 8|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2013-2014 || Frölunda HC || SHL || 48|| 6|| 9|| 15|| 40|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015|| Frölunda HC || SHL || 40 || 7 || 8 || 15 || 35 || 13 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
|2015-2016|| Frölunda HC || SHL || 47|| 4|| 16|| 20|| 55|| 16|| 4|| 4|| 8|| 12
|-
|2016-2017|| Frölunda HC || SHL || 50|| 7|| 7|| 14|| 30|| 14|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|2017-2018|| Frölunda HC || SHL || 46|| 5|| 9|| 14|| 38|| 6|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2018-2019|| Frölunda HC || SHL || 47|| 6|| 9|| 15|| 24|| 16|| 2|| 5|| 7|| 8
|-
|2019-2020|| Frölunda HC || SHL || 41|| 4|| 11|| 15|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021|| Frölunda HC || SHL || 48|| 7|| 9|| 16|| 45|| 6|| 2|| 0|| 2|| 4

A l'international

|2008 ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 14 || +1||align="left"|  de Division 1
|-
|2009 ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans || 6 || 1 || 5 || 6 || 10 || -12||align="left"| Neuvième place
|-
|2009 ||align="left"| Championnat du monde junior Div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 10 || 0||align="left"|  de Division 1
|-
|2010 ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 || +2||align="left"|  de Division 1
|-
|2011 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 18 || -8||align="left"| Neuvième place
|-
|2012 ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || -1||align="left"| Huitième place 
|-
|2013 || align="left"|Championnat du monde || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2||align="left"| Dixième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -4|| align="left"| Douzième place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| -3||align="left"| Onzième place
|-
| 2016 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 3|| 4|| 18|| +1||align="left"| Dixième place
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2||align="left"| Onzième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| 0|| align="left"| Huitième place
|-
| 2019 ||align="left"| Championnat du monde || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1||align="left"| Douzième place
|-
| 2021 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 2|| 4|| 6|| 2|| +3|| align="left"|  place

Références

Naissance en avril 1991
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Vålerenga ishockey